Katie Finneran – attrice e cantante statunitense
 Sharon Finneran – ex nuotatrice statunitense
 Siobhan Finneran – attrice britannica